Carlos Roberto (treinador de futebol) — futebolista e técnico brasileiro
Carlos Roberto da Cruz Júnior — futebolista brasileiro, mais conhecido como "Carlão"
Carlos Roberto Castro da Silva — jogador brasileiro de futsal,  mais conhecido como "Choco"
Carlos Roberto Gallo — futebolista brasileiro que atuava como goleiro, mais conhecido como "Carlos"

Desambiguações de antropônimos